Джон Бэнкс (; 14 июня 1875 — январь 1947), также известный как Джек Бэнкс () и Джонни Бэнкс () — английский футболист.

Футбольная карьера 
Уроженец Уэст-Бромиджа, Бэнкс с 15-летнего возраста играл за «Олдбери Таун». В декабре 1893 года перешёл в «Вест Бромвич Альбион», где стал профессиональным футболистом. В сезоне 1894/95 помог своей команде выйти в финал Кубка Англии, в котором «» проиграли «Астон Вилле». В этом матче был капитаном, сыграв на позиции левого крайнего нападающего. Выступал за клуб до 1901 года, проведя в общей сложности 130 матчей и забив 5 голов.

В августе 1901 года перешёл в «Ньютон Хит» (который в следующем году был переименован в «Манчестер Юнайтед»). Дебютировал за клуб 7 сентября 1901 года в матче Второго дивизиона против «Гейнсборо Тринити» на стадионе «Бэнк Стрит», выйдя на позиции центрального хавбека под номером «5». В дальнейшем в основном играл на позиции левого хавбека. Выступал за клуб на протяжении двух сезонов, сыграв в 44 матчах и забив 1 гол.

В мае 1903 года перешёл в «Плимут Аргайл», выступавший в Южной футбольной лиге. Дебютировал за клуб 19 сентября 1903 года. Справочник «Плимут Аргайл» описывает его как «великолепного в обороне и редко обыгрываемого». Был универсальным игроком, выступая в основном на позиции флангового хавбека, но «при необходимости закрывал другие позиции на поле». Проведя в Плимуте три года, в течение которых он сыграл 82 матча и забил 5 голов, в 1906 году Бэнк покинул клуб в качестве свободного агента. В дальнейшем играл за . В 1908 году стал первым профессиональным футболистом в истории клуба «Эксетер Сити». Впоследствии работал в тренерском штабе «Эксетера». В 1912 году был приглашён в тренерский штаб клуба «Барроу».

Умер в январе 1947 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com  
 Профиль на сайте GreensOnScreen.co.uk 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Плимут Аргайл»
Игроки ФК «Лейтон»
Игроки ФК «Эксетер Сити»